Euringer bezeichnet:

 Günter Euringer (* 1963), Gesicht der Kinder-Schokolade, siehe dort
 Sebastian Euringer (1865–1943), deutscher Orientalist und Theologe
 Richard Euringer (1891–1953), nationalsozialistischer deutscher Schriftsteller
 Euringerspitze, ein dem Schlern-Massiv vorgelagerter Gipfel